Jacques Van Gompel (1947), Belgisch politicus
 Johan Van Gompel (1966), Belgisch econoom
 Mathias Van Gompel (1995), Belgisch wielrenner
 Patrick Van Gompel (1957), Belgisch journalist

Nederlandse of Vlaamse achternaam